Seefried ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Seefried (* 1971), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Friedrich Seefried (1549–1608), deutscher Maler und Kartograph
 Georg Christian Philipp Friedrich Seefried (1814–1881), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinrich Seefried (1888–1936), deutscher Lehrer und Chor- sowie Orchesterleiter 
 Irmgard Seefried (1919–1988), deutsche lyrische Sopranistin
 Kai Seefried (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Ludmila Seefried-Matějková (* 1938), tschechisch-deutsche Bildhauerin
 Marco Seefried (* 1976), deutscher Autorennfahrer
 Mona Seefried (* 1957), österreichische Schauspielerin
 Rudolf Seefried (1877–1961), deutscher Landrat
 Sandra Seefried (* 1987), deutsche Schauspielerin